Patrick Martin (worstelaar)
 Patrick Martin (bobsleeër)